Canyon Lake – centro abitato della California
Canyon Lake – census-designated place del Texas
Canyon Lake – lago del Texas vicino alla suddetta Canyon Lake
Canyon Lake – lago dell'Arizona